Lekkoatletyka na Igrzyskach Panarabskich 2011 – zawody lekkoatletyczne, które rozgrywane były od 15 do 20 grudnia na Khalifa International Stadium w stolicy Kataru Dosze.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Katarze
2011Lekkoatletyka